Пеперудите в България са около 2988 вида.

Дневни пеперуди

Семейство Hesperiidae

Семейство Lycaenidae

Семейство Nymphalidae

Семейство Papilionidae

Семейство Pieridae

Семейство Riodinidae

Нощни пеперуди

Семейство Adelidae

Семейство Alucitidae

Семейство Argyresthiidae

Семейство Autostichidae

Семейство Bedelliidae

Семейство Blastobasidae

Семейство Brachodidae

Семейство Brahmaeidae

Семейство Bucculatricidae

Семейство Carposinidae

Семейство Chimabachidae

Семейство Choreutidae

Семейство Coleophoridae

Семейство Cosmopterigidae

Семейство Cossidae

Семейство Crambidae

Семейство Douglasiidae

Семейство Drepanidae

Семейство Elachistidae

Семейство Endromidae

Семейство Epermeniidae

Семейство Erebidae

Семейство Eriocottidae

Семейство Euteliidae

Семейство Gelechiidae

Семейство Geometridae

Семейство Glyphipterigidae

Семейство Gracillariidae

Семейство Heliozelidae

Семейство Hepialidae

Семейство Incurvariidae

Семейство Lasiocampidae

Семейство Lecithoceridae

Семейство Limacodidae

Семейство Lyonetiidae

Семейство Lypusidae

Семейство Micropterigidae

Семейство Momphidae

Семейство Nepticulidae

Семейство Noctuidae

Семейство Nolidae

Семейство Notodontidae

Семейство Oecophoridae

Семейство Opostegidae

Семейство Peleopodidae

Семейство Plutellidae

Семейство Praydidae

Семейство Prodoxidae

Семейство Psychidae

Семейство Pterolonchidae

Семейство Pterophoridae

Семейство Pyralidae

Семейство Saturniidae

Семейство Scythrididae

Семейство Sesiidae

Семейство Sphingidae

Семейство Thyrididae

Семейство Tineidae

Семейство Tischeriidae

Семейство Tortricidae

Семейство Yponomeutidae

Семейство Ypsolophidae

Семейство Zygaenidae 

Пеперуди
Фауна на България